Caufield est un nom de famille qui est notamment porté par :
 Cole Caufield (née en 2001), joueur américain de hockey sur glace ;
 Jay Caufield (née en 1960), joueur américain de hockey sur glace ;
  (née en 1980), joueuse américaine de basket-ball ;

Homonymie de patronyme